Crack
 Crack (bola)
 Crack (software)

Desambiguação